Rafael Benítez Maudes (Madrid, 1960), entrenador de futbol espanyol 
 Rafael Benítez Madrid (Còrdova, 1939 - Huelva, 2015), futbolista espanyol que va jugar en la posició de davanter
 Rafael Benítez Vela (Chiclana de la Frontera, 1960), futbolista andalús